Augusto de Oldemburgo (en alemán, August von Oldenburg; Rastede, 13 de julio de 1783-Oldemburgo, 27 de febrero de 1853) fue gran duque de Oldemburgo entre 1829 y 1853. Fue el mayor de los hijos y heredero del gran duque Pedro I de Oldemburgo y de su esposa, la duquesa Federica de Wurtemberg, hija del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg.

Biografía 
En diciembre de 1810, Oldemburgo fue anexado al Primer Imperio francés y permaneció bajo la ocupación de las tropas napoleónicas hasta 1814, por lo que Augusto y su padre viajaron a Rusia, a la corte de sus parientes Románov.

Entre 1811 y 1816, Augusto fue gobernador de Estonia y lideró los preparativos que llevaron a la posterior abolición de la servidumbre y liberación de los siervos. Entre 1812 y 1814 participó de las guerras napoleónicas, luego de las cuales retornó a Estonia a finalizar sus labores como gobernador. Regresó a Oldemburgo en 1816.

En 1823, su padre se convirtió en gran duque de Oldemburgo y Augusto en príncipe heredero. Aunque durante el Congreso de Viena Oldemburgo se convirtió en gran ducado, su padre continuó utilizando el título ducal (inferior al título gran ducal).

Matrimonios y descendencia 
El 24 de julio de 1817, a los 34 años de edad, Augusto contrajo matrimonio con la princesa Adelaida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, hija del príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym y de la princesa Amelia de Nassau-Weilburg. Augusto y Adelaida tuvieron dos hijas:
 Amalia (1818-1875), fue la primera reina de Grecia de la historia moderna, desde 1836 hasta 1862, como esposa del rey Otón I de Grecia (1815-1867); sin descendencia.
 Federica (1820-1891), contrajo matrimonio con el barón Jakov von Washington, un pariente lejano de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos; con descendencia.

Adelaida falleció en 1820 y, luego de cinco años de viudez, el 24 de junio de 1825, Augusto contrajo segundas nupcias con la princesa Ida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, quien era la hermana menor de Adelaida. Fueron padres de un hijo:
 Pedro II (1827-1900), su heredero, quién lo sucedió como gran duque de Oldemburgo. Contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo; con descendencia.
Ida falleció en 1828, solo tres años después de haber contraído matrimonio.

El 5 de mayo de 1831, Augusto contrajo matrimonio por tercera vez con la princesa Cecilia de Suecia, hija del depuesto rey Gustavo IV Adolfo de Suecia (su primo segundo) y de la princesa Federica de Baden. Augusto y Cecilia tuvieron tres hijos:
 Alejandro (1834-1835), fallecido en la infancia.
 Augusto (1836-1837), fallecido en la infancia.
 Elimar (1844-1895), contrajo matrimonio morganático con la baronesa Natalia Vogel von Friesenhof.

Ancestros

Referencias 
 Augustus, Grand Duke of Oldenburg

Grandes duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del Elefante
Grandes priores de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Baja Sajonia
Fallecidos en Oldemburgo